Wiener Blut steht für

Musik
 Wiener Blut (Walzer), ein Walzer von Johann Strauss (Sohn) (1873)
 die Operette Wiener Blut (1899)
 Wiener Blut (Album), Album von Falco mit dem Song Wiener Blut (1988)
 Wiener Blut (Lied), Lied von Falco (1988)
 ein Lied der Band Rammstein aus dem Album Liebe ist für alle da (2009)

Filme
 Wiener Blut (1942), deutsch-österreichischer Film
 Wiener Blut (1972)
 Wiener Blut – Die 3 von 144, Dokumentationsreihe im ORF über die Wiener Berufsrettung (2008)
 Wiener Blut (2019), österreichischer Spielfilm von Barbara Eder

Bücher
 Wiener Blut oder die Ehre des Strizzis, ein Sachbuch von Robert Geher (1993)
 Wiener Blut, ein Kriminalroman von Andrew Matthews (1999)

Ausstellung
 Wiener Blut, Ausstellung von Christian Michelides (1983)
 Historyworld Vienna „Wiener Blut“, geplantes Wachsfigurenkabinett in Wien

Siehe auch:
 Vienna Blood